Le Open du Pakistan 2006 est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Islamabad du 18 au . 
Le tableau est composé de 32 participants dont seize têtes de série, huit joueurs qualifiés et une wild card Arshad Iqbal Burki.

Thierry Lincou remporte la finale en s'imposant face à son compatriote Grégory Gaultier.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash à Islamabad
PSA World Series 2006
Sport en novembre 2006
Événement sportif international au Pakistan